Мицевич — фамилия:

 Мицевич, Антон Демьянович — Георгиевский кавалер; майор; № 6826; 3 декабря 1842.
 Мицевич, Леонард Иосифович (1800-е годы) — учёный-гидротехник.
 Мицевич, Онуфрий Станиславович — Георгиевский кавалер; полковник; № 9358; 26 ноября 1854.